Fred McLeod (golfer) (1882–1976), een Schotse golfer
 Fred McLeod (sportcommentator) (1952-2019), een Amerikaanse sportcommentator